Davy Crockett ist der Name folgender Personen: 

* Davy Crockett (1786–1836), US-amerikanischer Politiker

Davy Crockett steht für:

 Davy Crockett (Kernwaffe), eine Atomwaffe
 Davy Crockett (Fernsehserie), eine Disney-Serie
 Davy Crockett, König der Trapper (Davy Crockett, King of the Wild Frontier), ein Film aus dem Jahre 1955
 Davy Crockett und die Flusspiraten (Davy Crockett and the River Pirates), ein Film aus dem Jahre 1956
 The Ballad of Davy Crockett, ein Lied von George Bruns und Thomas W. Blackburn